Alfredo Rizzo ist der Name folgender Personen:

* Alfredo Rizzo (Schauspieler) (1902–1991), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Alfredo Rizzo (Leichtathlet) (1933–2023), italienischer Leichtathlet